Sai (arma) — arma típica de Okinawa
Sai (Orne) — comuna francesa da Baixa-Normandia
 Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) — rodovias que ligam São Paulo a Santos, Brasil
 Sai (Naruto) — personagem de anime/mangá